Лима́сов — фамилия; имеет женскую форму Лимасова.
 Лимасов, Валерий Павлович (род. 1955) — советский боксёр
 Лимасов, Михаил Иванович (1909—2013) — советский и российский рабочий, старейший токарь на Земле, проработавший на Ульяновском патронном заводе более 80 лет, занесён в Книгу рекордов Гиннесса